Ігри́нський район (, ) — муніципальний округ в складі Удмуртської Республіки Російської Федерації. Адміністративний центр — селище Ігра.

Населення 
Населення округу становить 35998 осіб (2019, 38194 у 2010, 42850 у 2002).

Історія 
Ігринський район утворено 1 червня 1937 року із частин Зуринського та Дебьоського районів. Того ж року до складу Ігринського району із сусіднього Якшур-Бодьїнського було передано 2 сільські ради — Русько-Лозинську та Чутирську. 27 листопада 1956 року до складу району увійшла територія ліквідованого Зуринського району. 1963 року Ігринський район був укрупнений за рахунок території сусідніх районів, однак повернувся до попередніх кордонів 1965 року.

2021 року Ігринський район перетворено в муніципальний округ зі збереженням старої назви, при цьому були ліквідовані усі сільські поселення:

Населені пункти

Примітки 

Ігринський район
Муніципальні округи Удмуртії